Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2015 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 21 till 22 februari i Sätrahallen, i Stockholm samt
 Inne-SM mångkamp  den 7 till 8 februari i Stadium Arena i Norrköping

Tävlingen var det 50:e  svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Kommentarer

Källor

Fotnoter 

Sport i Sverige 2015
Friidrottstävlingar
Inomhus 2015
Friidrottsåret 2015
Sport i Stockholm
Sport i Norrköping